I VII Giochi panamericani si svolsero a Città del Messico, Messico, dal 12 ottobre al 26 ottobre 1975.

I Giochi

Sport 
  Atletica leggera
  Calcio
  Nuoto
  Pallacanestro
  Pallanuoto
  Scherma
  Tuffi

Medagliere

Altri progetti

Collegamenti esterni